Tondibiah steht für:

 Tondibiah (Dorf), Dorf in Niamey in Niger
 Tondibiah (Militärlager), Militärlager in Niamey in Niger